Tucca (griechisch Τοῦκκα}) oder Thucca steht für:

 Tucca (Mauretanien), Stadt in Mauretania Caesariensis
 Thucca in Mauretania, Titularbistum
 Tucca (Numidien), Stadt in Numidien
 Thucca in Numidia (Tucca di Numidia), Titularbistum
 Thucca Terebenthina (Stadt), Stadt in der Provinz Africa
 Titularbistum Thucca Terebenthina (Tucca Terebentina), Titularbistum

Tucca ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Servilius Tucca, römischer Staatsmann (3. Jhd. v. Chr.)
 Plotius Tucca, römischer Herausgeber (1. Jhd. v. Chr.)